Ара () — род птиц семейства попугаевых.

Внешний вид 
Крупные (длиной до 95 см) попугаи с очень яркой окраской зелёных, красных, голубых и жёлтых тонов. Самцы, самки и молодые особи окрашены почти одинаково. Участки вокруг глаз и боков головы голые, иногда — с редкими и короткими пёрышками. Крылья к концу сильно вытянутые и заострённые. Хвост клиновидной формы, длиннее тела. Характерная особенность — крупный, сжатый с боков и сильно закруглённый клюв с круто загнутым кончиком. Клюв ара — самый крепкий на Земле.

Распространение 
Распространены в Центральной и Южной Америке.

Образ жизни 
В природных условиях селятся в тропических районах с лесистыми участками. Ведут стайный образ жизни, но пары создают на долгие годы. Стаи ар иногда вредят плантациям плодовых деревьев. 1 вид и 1 подвид занесены в Красную книгу МСОП.

Содержание 
При хорошем уходе легко приручаются и прекрасно чувствуют себя в неволе. Могут прожить 30—75 лет, но в среднем — до 60 лет. Дома этих птиц содержали ещё индейцы доколумбовой Америки и сегодня в домашних условиях они встречаются довольно часто. Питаются зерновой смесью, различными овощами, фруктами и другими кормами.

Классификация 
Род включает 15 видов, 7 из которых — вымершие.
 Солдатский ара 
 Сине-жёлтый ара 
  Жёлто-зелёный доминиканский ара 
  Виргинский ара 
 Зеленокрылый ара 
  
 Синегорлый ара 
  Красный ямайский ара 
  
 Красный ара 
  Мартиникский ара 
 Малый солдатский ара 
 Красноухий ара 
 Каштановолобый ара 
  Кубинский ара 
В зависимости от классификации количество видов может варьировать, и род может включать до 20 видов, в том числе:

в настоящее время входит в род Diopsittaca
 Малый синелобый ара 
в настоящее время входит в род Orthopsittaca
 Краснобрюхий ара 
в настоящее время входят в род Primolius
 Желтошейный ара 
 Горный ара 
 Красноспинный ара

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 864 с. — ISBN 5-85270-002-9 (См. аннотацию.)
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4

Ссылки 
 

Говорящие птицы
Роды птиц
Птицы Южной Америки
Птицы Северной Америки